Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1957 года прошёл 9—10 февраля в Иматре (Финляндия). В нём приняли участие 25 спортсменок из 8 стран. Вновь весь пьедестал заняли советские спортсменки. Инга Артамонова установила рекорд чемпионатов на дистанции 1500 метров.

Результаты

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
1957 год в Финляндии
Февраль 1957 года
Международные спортивные соревнования в Иматре
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин